De Serie A 2008/09 was het 106de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 78ste seizoen van de Serie A. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 988 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,60 doelpunt per wedstrijd. Internazionale won voor de vierde keer op rij te titel.

Nieuw dit seizoen waren Chievo Verona kampioen van de Serie B van het vorig seizoen en de nummers twee en drie Bologna en Lecce. Van dit drietal wist alleen Lecce zich niet te handhaven.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten

Meeste kaarten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2008/09 uit in de Serie A.

Toeschouwers

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
 Serie B 2008/09
 Coppa Italia 2008/09
ACF Fiorentina in het seizoen 2008/09

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2008/09